Uria – genere di uccelli caradriiformi della famiglia Alcidae
Uria – nome proprio italiano
Uria l'Ittita – personaggio biblico

Geografia
Uria – nome medievale dell'antica città di Hyria (tra Brindisi e Taranto)
Uria – antica città del Gargano settentrionale
Uria – torrente della provincia di Bergamo
Uria – fiume della provincia di Catanzaro

Altri progetti